Beekmann ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Beekmann (* 1942), deutsche Autorin
 Wolfgang Beekmann (* 1937), deutscher Mathematiker